Brauneis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Brauneis (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Else Brauneis (1877–1959), deutsche Malerin

 Sebastian Brauneis (* 1978), österreichischer Regisseur und Autor
 Walter Brauneis (1920–2000), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Walther Brauneis (* 1942), österreichischer Architekturhistoriker und Musikforscher
 Wolfram Brauneis (1936–2021), deutscher Bäcker, Ornithologe und Naturschützer